Villapark Meer en Bosch, villawijk in Kijkduin
 Bohemen en Meer en Bos, wijk in Den Haag
 Landgoed Meer en Bos, een landgoed in deze wijk
 Meer en Bosch (Heemstede), een instelling voor epilepsiepatiënten